Миланский собор:

 Миланский собор — кафедральный собор в г. Милане
 Миланский собор (355) — церковный собор, временно закрепивший победу ариан над ортодоксами